Petri Liimatainen, švedski hokejist, * 20. julij 1969, Hässelby, Švedska.

Liimatainen je v švedski ligi igral za klube AIK IF, Malmö IF, IK Pantern, Södertälje SK in Linköpings HC. S klubom Malmö IF je v sezoni 1993/94 osvojil naslov švedskega državnega prvaka. Ob tem je igral še v nemški ligi za klube Krefeld Pinguine, SC Bern, Berlin Capitals, Kölner Haie in EV Duisburg, švicarski ligi za kluba HC Lugano in EHC Basel, avstrijski ligi za EHC Linz ter danski ligi za Hvidovre IK.

Za švedsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992, kjer je z reprezentanco osvojil peto mesto, in Svetovnem prvenstvu 1992, kjer je bil dobitnik zlate medalje.

Pregled kariere

|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 86/87
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 87
|
| 7
| 1
| 2
| 3
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 87/88
|
| 27
| 1
| 3
| 4
|
| 6
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 88
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 88/89
|
| 33
| 4
| 4
| 8
|
| 6
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| Švedska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 89/90
|
| 40
| 7
| 11
| 18
|
| 18
|
| 3
| 0
| 0
| 0
|
| 2
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 90/91
|
| 35
| 5
| 3
| 8
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 91/92
|
| 40
| 4
| 13
| 17
|
| 24
|
| 3
| 1
| 0
| 1
|
| 0
|-
| Švedska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Švedska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska liga
| 92/93
|
| 22
| 3
| 4
| 7
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| AIK IF
| Švedska 2. liga
| 92/93
|
| 18
| 5
| 9
| 14
|
| 8
|
| 2
| 0
| 0
| 0
|
| 4
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 93/94
|
| 40
| 5
| 14
| 19
|
| 20
|
| 11
| 1
| 3
| 4
|
| 8
|-
| IK Pantern
| Švedska 2. liga
| 94/95
|
| 4
| 1
| 3
| 4
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 94/95
|
| 34
| 9
| 3
| 12
|
| 8
|
| 9
| 2
| 5
| 7
|
| 6
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 95/96
|
| 47
| 13
| 26
| 39
|
| 10
|
| 6
| 3
| 5
| 8
|
| 6
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 96/97
|
| 46
| 11
| 36
| 47
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 97/98
|
| 54
| 15
| 23
| 38
| +9
| 50
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krefeld Pinguine
| Nemška liga
| 98/99
|
| 51
| 14
| 24
| 38
|
| 46
|
| 4
| 0
| 1
| 1
|
| 8
|-
| SC Bern
| Švicarska liga
| 99/00
|
| 49
| 10
| 13
| 23
|
| 48
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Berlin Capitals
| Nemška liga
| 00/01
|
| 59
| 11
| 26
| 37
| -2
| 48
|
| 5
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|-
| Kölner Haie
| Nemška liga
| 01/02
|
| 54
| 6
| 26
| 32
| -3
| 28
|
| 13
| 3
| 1
| 4
| +2
| 12
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 02/03
|
| 50
| 6
| 19
| 25
| -7
| 73
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska liga
| 03/04
|
| 50
| 5
| 11
| 16
| -14
| 51
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Malmö IF
| Švedska 2. liga
| 03/04
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 3
| 4
| 7
| +11
| 2
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 04/05
|
| 48
| 10
| 5
| 15
| -9
| 67
|
| 10
| 3
| 1
| 4
| -7
| 6
|-
| Södertälje SK
| Švedska liga
| 05/06
|
| 38
| 2
| 13
| 15
| -14
| 67
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Södertälje SK
| Švedska 2. liga
| 05/06
|
|
|
|
|
|
|
|
| 10
| 1
| 3
| 4
| +2
| 33
|-
| HC Lugano
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 1
| 0
| 0
| 0
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Basel
| Švicarska liga
| 06/07
|
| 26
| 2
| 5
| 7
|
| 32
|
| 7
| 0
| 2
| 2
|
| 14
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 07/08
|
| 54
| 5
| 21
| 26
| -23
| 56
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Duisburg
| Nemška liga
| 08/09
|
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Švedska liga
| 08/09
|
| 7
| 0
| 0
| 0
| +3
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Linköpings HC
| Evropska liga
| 08/09
|
| 1
| 0
| 0
| 0
| -1
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EHC Black Wings Linz
| Avstrijska liga
| 08/09
|
| 38
| 3
| 10
| 13
| 0
| 34
|
| 10
| 0
| 4
| 4
|
| 10
|-
| Hvidovre IK
| Danska liga
| 09/10
|
| 36
| 5
| 10
| 15
| 
| 32
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 6
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 1037
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 339
| bgcolor="#7FFF00" | 502
| bgcolor="#7FFF00" | -61
| bgcolor="#7FFF00" | 824
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 115
| bgcolor="#7FFF00" | 18
| bgcolor="#7FFF00" | 32
| bgcolor="#7FFF00" | 50
| bgcolor="#7FFF00" | +8
| bgcolor="#7FFF00" | 125
|}

Glej tudi 
 Seznam švedskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Živeči ljudje
Švedski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Švedsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Švedski hokejski reprezentanti
Hokejisti AIK
Hokejisti Malmö IF Redhawks
Hokejisti IK Pantern
Hokejisti Krefeld Pinguine
Hokejisti SC Bern
Hokejisti Berlin Capitals
Hokejisti Kölner Haie
Hokejisti Södertälje SK
Hokejisti HC Lugano
Hokejisti EHC Basel
Hokejisti EV Duisburg
Hokejisti Linköpings HC
Hokejisti EHC Black Wings Linz
Hokejisti Hvidovre IK